Ломакинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Ломакинский сельсовет — Рыльский район Курской области.
 Ломакинский сельсовет — Гагинский район Нижегородской области.